

Шебойган — місто, штат Вісконсин
 Шебойган — місто, штат Вісконсин